1995 Голяма награда на Япония е 11-о за Голямата награда на Япония и шестнадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 29 октомври 1995 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Репортаж 
Състезанието е спечелено от Михаел Шумахер от Бенетон-Рено който си усигури титлата в предишното състезание след като стартира от пол-позиция. Мика Хакинен финишира втори за Макларън а Джони Хърбърт завърши трети. Лош уикенд преживяха Уилямс след като Дейвид Култард отпадна след като се завъртя а същото се получи и при Деймън Хил на завоя Спун обиколка след отпадането на съотборника си.

Преди състезанието се случиха две промени. Първата е отбора на Заубер. Там дебютанта от Голямата награда на Монако Жан-Кристоф Булион е заменен от завърналия се австриец Карл Вендлигер за последните две състезания. Австриеца за втори път има да се докаже за отбора си след злополучната катастрофа в Монако преди година като за капак на всичко е в кома. Втората промяна е завръщането на Мика Хакинен в Макларън след като пропусна предишната ГП заради операция на апендицита му.

С тази победа Шумахер се изравни с Найджъл Менсъл от девет победи в един сезон преди германеца да счупи рекорда през 2002 година. Бенетон си осигуриха и титлата при конструкторите след като Уилямс не записа точки.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония